Кровна клятва (угор. Vérszerződés, букв. «Кровний контракт»), згідно традиції, — угода між лідерами семи угорських племен, що традиційно вважався першою, неписаною конституцією угорської нації. Його історія, разом із умовами, узгодженими в ній, в основному відома з дещо ненадійної «Гести Хунгарорум» , хроніки, написаної між 1196–1203 рр. І, отже, можливо, під впливом законів і звичаїв 12 ст. клятва була скріплена сімома лідерами - Álmos, Előd, Онд, Конда, Тас, Губа і Töhötöm - різанням руки і виливаючи свою кров в чашу. Ставши братами по крові, ймовірно, традиційно використовувались для укладення винятково міцних клятв, і подібних клятв повинно було бути кілька, але фраза «кровна клятва», як правило, відноситься до тієї, якою керували сім лідерів.

У «Гесті» 
Зазвичай вважається, що кровна клятва відбулася в 9 столітті, за верховного князя Альмоса, в Етелькезі, перед міграцією в басейн Карпат . Автор «Гести» - відомого лише як «Магістр П» і якого зазвичай називають «Анонім » - розповів про історію у своїй книзі.

 «Тоді вони разом сказали отаману Альмосу: «Ми вибрали вас нашим керівником і командувачем, і куди б вас не завела ваша доля, ми зобов'язані наслідувати.» Тоді кожен із вищезазначених людей впустив, згідно з язичницьким звичаєм, свою кров у посудину і цим санкціонував свою клятву. І хоча вони були язичниками, все ж вони дотримувались цієї клятви, яку вони склали разом, до смерті.
 І це була перша частина присяги: що поки вони живуть і живуть їхні нащадки, їх провідник завжди буде з роду Альмоса. І це була друга частина присяги: що все багатство, придбане ними, буде розділене між ними. І це була третя частина присяги: що дворяни, які обрали Альмоса своїм вождем за власною волею, та їх нащадки, завжди будуть включені до ради вождя і будуть нести посади в країні. І ось така була четверта частина присяги: якщо хтось із їхніх нащадків коли-небудь виявиться нелояльним до ватажка або підбурюватиме до розбіжностей між ватажком та його родичами, тоді йому слід пролити кров, як і кров лідерів їх тіло, коли вони дали клятву вождеві Альмосу. І це була п’ята частина присяги: якщо нащадок Альмоса або інші лідери порушать умови цієї угоди, він повинен бути назавжди проклятий. Імен цих семи чоловіків було: Альмос, батько Арпада; Елод, батько Саболча, прабатько клану Чак; Кенд, батько Коркана, Онд, батько Ете, прабатько кланів Калан і Кельце; Тас, батько Леля, Хуба, прабатько клану Семере; сьомим був Тетені, батько Горки, синами якого були Дьюла та Зомбор, прабатьки клану Маглод, про що буде писано пізніше. Але досить цього, давайте прослідкуємо хід історії ». - Anonymus: Gesta Hungarorum 

За сучасними джерелами, подібні кровні клятви були поширені серед кочових народів, подібних до угорців, як і скіфи. Геродот описав скіфський ритуал, при якому «велика земляна чаша наповнена вином, і учасники присяги, злегка поранившись ножем або шилом, скидають у вино трохи своєї крові; потім вони занурюють у суміш меч, кілька стріл, бойову сокиру та спис, постійно повторюючи молитви; нарешті обидві сторони, що домовляються, випивають кожен з чаші, як і головні люди серед своїх послідовників».

Значення 
Опис церемонії прийняття присяги відображає політичні та суспільні зміни за життя Аноніма. Зростаюча влада дворян та їх потреба в кодифікації їх прав завершилися виданням Золотої булли 1222 року . Кілька істориків дійшли висновку, що наміри Аноніма при написанні цієї угоди полягали в тому, щоб виразити суспільні зміни за його власний період та підтримати боротьбу за права дворянства як своєрідне історичне виправдання. За словами історика Іштвана Немескюрті, «мета магістра П. (Анонімуса) полягає в тому, щоб виправдати права та вимоги угорської знаті 13 століття та створити лінію, що повертається до Завоювання для всіх його друзів та сім'ї. Крім того, хоча Анонім підкреслює, що його твори базуються на письмових джерелах, він хотів створити літературний твір у стилі власного періоду часу »

Примітки

Посилання 
Кров
IX століття в Угорщині
Середньовічна Угорщина
Історія Угорщини за часом